Jako Jižní komunita kosatky dravé (anglicky Southern Resident Killer Whales, SRKW) bývá označován klan kosatky dravé (Orcinus orca) žijící v Sališském moři. Skládá se ze tří stád (J, K a L). V červenci roku 2014 čítala jižní komunita 79 jedinců.

Každé stádo má vlastní charakteristický dialekt, některá volání jsou společná pro všechny tři stáda. Každé stádo se dále dělí na menší skupiny, soustředěné okolo starších samic. Nejoblíbenější kořistí je losos čavyča.

Reference 

Delfínovití